Сезон 2023 года является седьмым в истории сезоном Формулы-2 чемпионата ФИА по кольцевым автогонкам среди автомобилей с открытыми колесами. По классификации формульных чемпионатов Международной автомобильной федерации, выше этой серии только чемпионат мира Формулы-1. Турнир предоставляет гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2023. Все участники выступают на автомобилях Dallara F2 2018.

Команды и гонщики 
Все команды используют одинаковые автомобили Dallara F2 2018, и каждая команда обязана в гонках использовать два автомобиля.

Изменения в командах 
 PHM Racing заменит Charouz Racing System. Команда будет именоваться PHM Racing by Charouz, так как будет состоять из сотрудников последней.
  заключил сделку с автопроизводителем Rodin Cars из Новой Зеландии. Теперь команда будет называться Rodin Carlin.

Изменения в составах

Сменившие команды 
 Участник Red Bull Junior Team Деннис Хаугер перешёл из Prema Racing в .
 Участник   перешёл из ART Grand Prix в Prema Racing.
  перешёл из  в Trident.
 Участник  Рой Ниссани перешёл из DAMS в PHM Racing.
  перешёл из  в .
  перешёл из Trident в .
 Участник Red Bull Junior Team Энцо Фиттипальди перешёл в .
  перешёл из Prema Racing в .

Покинувшие чемпионат 
 Чемпион прошлого сезона Фелипе Другович станет резервным гонщиком команды Формулы-1 Aston Martin в сезоне 2023 года.
 Логан Сарджент подписал контракт основного гонщика команды Формулы-1 Williams на сезон 2023 года.
 Маркус Армстронг подписал контракт c с командой IndyCar Series Chip Ganassi Racing на сезон 2023 года на участие в дорожных и городских гонках.
 Участник Red Bull Junior Team Лиам Лоусон перейдёт в Супер-Формулу.
  перейдёт в Европейскую Серию Ле-Ман.
 Участник   перейдёт в FIA WEC.

Дебютанты 
 Участник   продолжит сотрудничество с командой Prema и дебютирует в Формуле-2.
 Участник  Артур Леклер дебютирует в составе команды DAMS.
  дебютирует в составе команды PHM Racing.
  дебютирует в составе команды Campos Racing.
  дебютирует в составе команды Trident.
 Вице-чемпион Формулы-3 в 2022 году и участник Red Bull Junior Team Зейн Мэлони дебютирует в составе команды .
 Участник Red Bull Junior Team  дебютирует в составе команды .
 Участник Red Bull Junior Team  дебютирует в составе команды .
 Чемпион Формулы-3 в 2022 году и участник  Виктор Мартен дебютирует в составе команды ART Grand Prix.

Календарь 
Предварительный календарь, состоящий из 14 этапов, был представлен 1 ноября 2022 года.

Изменения в календаре 
 Формула-2 и Формула-3 впервые проведут этап в Австралии на трассе Альберт-Парк.
 Поль Рикар не включен в календарь Формулы-1, и соответственно, Формулы-2.

Результаты тестов

Изменения в регламенте

Технические 
 Формула-2 и Формула-3 будут использовать топливо, состоящее на 55 % из экологически чистого. Планируется постепенно повышать его содержание до 100 % к 2027 году.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисление очков 
Очки в воскресной гонке

Очки в субботнем спринте

Личный зачёт 

† — Гонщики не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

Командный зачёт 

† — Гонщики не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

См. также 
 Формула-1 в сезоне 2023
 Формула-3 в сезоне 2023

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

ФИА Формула-2
2023 год в автоспорте
Сезоны ФИА Формулы-2
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2
Сезоны формульных гонок